

Patronyme 

 Ambrose Greenway, 4 baron Greenway (1941-) photographe? consultant maritime et pair britannique. 
 Barney Greenway (1969-), chanteur britannique de metal extrême.
 Chad Greenway (1983-), joueur américain de football américain.
 Francis Greenway (1777–1837), architecte colonial britannique et australien.
 Isabella Greenway (1886-1953), femme politique américaine.
 Jordan Greenway (1997-), joueur américain de hockey sur glace.
 Thomas Greenway (1838-1908), homme politique, marchand et fermier canadien.

Toponyme 
 Circonscription de Greenway, circonscription électorale australienne en Nouvelle-Galles du Sud.
 Calgary-Greenway, circonscription électorale provinciale canadienne de l'Alberta.
 Greenway, municipalité du comté de Clay, dans l'État de l'Arkansas aux États-Unis.

Bâtiment 
 Greenway Estate, propriété située dans le comté de Devon en Angleterre